Pájara är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Pájara ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Fuerteventura.

Terrängen runt Pájara är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Pájara. Runt Pájara är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Pájara är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Pájara är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kyrkan Nuestra Señora de Regla i Pájara

Galleri

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna